Liczby magiczne (fizyka) – zobacz: model powłokowy, jądro magiczne
 Liczby magiczne (informatyka) – ciąg znaków określający typ plików w systemach unixowych zobacz komenda file lub stała wstawiona w kodzie programu, będąca zapachem kodu
 Liczby magiczne – zobacz: numerologia
 Liczby magiczne (matematyka) – w popularnych opracowaniach dotyczących matematyki - określenie liczb o szczególnych właściwościach, np. liczba pi

zobacz też: figury magiczne